Massen (Maßen) ist der Name folgender Orte:

 Massen, ein Ortsteil der Stadt Unna in Nordrhein-Westfalen
 Massen-Niederlausitz, eine Gemeinde im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg
 Massen (Massen-Niederlausitz), ein Ortsteil der zuvor genannten Gemeinde

Massen ist der Familienname von:
 Osa Massen (1914–2006), dänische Schauspielerin
Weiteres
 Neujahr Maßen, Bergwerk 

Siehe auch:
 Maasen
 Maassen
 Masen